HMS Wivern je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Wivern (1863) 
 HMS Wivern (1919) 

Wivern